Волчковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Волчковская волость (Лубенский уезд) — в составе Полтавской губернии, Лубенский уезд
 Волчковская волость (Козловский уезд) — в составе Тамбовской губернии, Козловский уезд
 Волчковская волость (Остерский уезд) — в составе Черниговской губернии, Остерский уезд